Маркус Браун () — имя собственное. Известные носители: Браун, Маркус (род. 1990) — американский боксёр-профессионал.
 Браун, Маркус (род. 1997) — английский футболист.
 Браун, Маркус Джеймс (род. 1974) — американский баскетболист и тренер.